Plusieurs prieurés portent le nom de  dont :

 Prieuré Notre-Dame de l'Angle aux Chanoines
 Prieuré Notre-Dame de Fontenay-le-Comte
 Prieuré Notre-Dame de Ganagobie 
 Prieuré Notre-Dame de Montmort
 Prieuré Notre-Dame de Relay
 Prieuré Notre-Dame de Reugny
 Prieuré de Notre-Dame de Roiblay
 Prieuré Notre-Dame de Salagon
 Prieuré Notre-Dame de Vitré
 Prieuré Notre-Dame de Montcy-St-Pierre (Charleville-Mézière)
 Église prieurale de Notre-Dame de Cunault

 Prieuré Notre-Dame d'Åsebakken

 Prieuré Notre-Dame de Bassins , Bassins dans le canton de Vaud 

Connu sous le vocable de Notre-Dame jusqu'à la Réforme protestante en 1536

Voir aussi

Notes et références 

~
Homonymie de prieurés